Чемпіонат Європи з важкої атлетики 2017 пройшов з 2 по 8 квітня на «Арені Грипе» в Спліті (Хорватія).

Результати

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Великі та малі медалі

Великі медалі

Посилання 
 

Спортивні події 2017
Квітень 2017
Спорт у Хорватії